Kapitein George Lodewijk Victor Hendrik Serge Mountbatten, 2de Markies van Milford Haven (Hessen, Duitsland, 6 december 1892 — Londen,  8 april 1938) 

George was de zoon van Lodewijk Alexander van Battenberg, 1ste Markies van Milford Haven en Victoria Maria van Hessen-Darmstadt.

Zijn zussen en broer waren: Prinses Alice, koningin Louise van Zweden en Louis Mountbatten, 1ste Graaf Mountbatten van Birma. 

In de Eerste Wereldoorlog diende hij in de Engelse Royal Navy. 

Hij trouwde met gravin Nadejda Mikhailovna de Torby (dochter van grootvorst Michaël Michajlovitsj en Sophie van Merenberg, gravin van Torby) op 15 november 1916.

Ze kregen 2 kinderen:
 Lady Tatiana Mountbatten (16 december 1917 – 15 mei 1988) 
 David Mountbatten, 3de Markies van Milford Haven (12 mei 1919 – 14 april 1970)

Titels
 Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins George van Battenberg (1892-1917) 
 Mr. George Mountbatten (1917-1917) 
 Graaf van Medina (1917-1921) 
 De Hooggeboren De Markies van Milford Haven (1921-1938)

George Lodewijk Victor Hendrik Serge